Kurunegala (Sinhala: කුරුණෑගල) ist die Hauptstadt der Nordwestprovinz von Sri Lanka als auch des Distrikts Kurunegala. Die Stadt besitzt einen Bahnhof und verschiedene Hauptstraßen, die sie mit anderen großen Städten verbindet. Kurunegala ist 94 km von Colombo und 42 km von Kandy entfernt und hat etwa 28.000 Einwohner.

Bevölkerung 

Quelle: 2001 Census Data

Sprachen 
Die am weitesten verbreiteten Sprachen sind Sinhala und Tamil.

Religion 

Der Buddhismus ist in Kurunegala am weitesten verbreitet. Neben dem Buddhismus sind viele weitere Religionen in der Stadt beheimatet, wie etwa der Hinduismus, der Islam und das Christentum. Bekannte buddhistische Tempel in Kurunegala sind die Athkanda Raja Maha Viharaya, die Bauddhaloka Viharaya, der Angangala Cave Temple und die Wilbawa Purana Viharaya. Hinduistische Tempel, Moscheen und Kirchen sind auch in zahlreicher Zahl zu finden.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Chamari Athapaththu (* 1990), Cricketspielerin

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Sri Lanka